Влади́мир Федо́тов:
 Федотов, Владимир Валентинович (род. 1966) — советский и российский футболист; тренер.
 Федотов, Владимир Григорьевич (1943—2009) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
 Федотов, Владимир Дмитриевич (1940—2012) — российский физик и биофизик.
 Федотов, Владимир Иванович (1924—2011) — работник атомной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Федотов, Владимир Павлович (1930—2010) — российский дипломат.
 Федотов, Владимир Петрович (1942—2008) — советский и российский флейтист.